Zeedeining, een door wind gegenereerd golfpatroon aan het wateroppervlak van de zee of oceaan
Deining (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Deining (film), een Nederlandse film uit 2004 van Nicole van Kilsdonk
Deining (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma van de omroep LLiNK
Deining (mailinglist), mailinglist voor freelancers en andere zelfstandige professionals die werken in een communicatievak